Walter Hauser – architetto statunitense
 Walter Hauser – politico svizzero
 Walter Hauser – scrittore svizzero